Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2014 — прошёл  с 4 по 13 апреля по круговой системе. В турнире участвовали 7 международных гроссмейстеров (GMI), два международных мастера (MI) и два мастера ФМЖД (MF). Чемпионом в пятый раз стал Александр Балякин.

Результаты

Ссылки 
 Сайт чемпионата 

2014 год в шашках
Апрель 2014 года
Спорт в Нидерландах в 2014 году